Юрий Олегович Гаврилов () — советский , литолог, лауреат премии имени А. Д. Архангельского (2008). Главный редактор научного журнала «Литология и полезные ископаемые».

Биография 
Родился 28 января 1948 года в Москве.

В 1971 году — с отличием окончил геологический факультет МГУ по специальности «Геологическая съемка и поиски месторождений полезных ископаемых», дипломная работа по теме: «Нижнеюрские и ааленские отложения Северной Кахетии».

В августе 1971 года принят на работу в Геологический институт Академии наук СССР.

С 1971 года по настоящее время проводит научно-исследовательские экспедиционные работы в разных районах Крымско-Кавказской области и Русской плиты.

В 1978 году — защитил кандидатскую диссертацию, тема: «Диагенетические преобразования в глинистых отложениях среднего миоцена Восточного Предкавказья». Результаты исследований изложены в одноименной монографии (1982 год).

В 2002 году — защитил докторскую диссертацию, тема: «Динамика формирования юрского терригенного комплекса Большого Кавказа: седиментология, геохимия, постседиментационные преобразования», а в 2005 году опубликована монография с тем же названием.

Член редколлегии ГИН РАН «Труды Геологического института», член редколлегий журналов «Литология и полезные ископаемые» и «Бюллетень МОИП. Отдел геологический».

Председатель диссертационного совета по литологии ГИН РАН, член диссертационного совета при геологическом факультете МГУ.

Награды 
 Премия имени А. Д. Архангельского (2008) — За монографию «Динамика формирования юрского терригенного комплекса Большого Кавказа: седиментология, геохимия, постседиментационные преобразования»

Членство в организациях 
 Член Международной ассоциации седиментологов (IAS).

Библиография 
Автор более 100 научных публикаций, среди них монографии:
 Гаврилов Ю. О. Диагенетические преобразования в глинистых отложениях (средний миоцен Восточного Предкавказья). М.: Наука, 1982. 100 с.
 Гаврилов Ю. О. Динамика формирования юрского терригенного комплекса Большого Кавказа: седиментология, геохимия, постдиагенетические преобразования. М.: ГЕОС, 2005. 301 с.

Примечания

Ссылки 

 
 
  — в системе МГУ «ИСТИНА»
 Литология и полезные ископаемые (Lithology and Mineral Resources) — главный редактор журнала.

Сотрудники Геологического института РАН
Лауреаты премии имени А. Д. Архангельского